Ohio – skrót nazwy jednego z amerykańskich stanów
 Bonifratrzy – męski zakon katolicki
 Grupa hydroksylowa – chemiczna grupa funkcyjna
 Open Hardware – otwarty projekt sprzętu